Spojení písmen J a V může mít různé významy:

JV 
 Jeho výsost
 Jihovýchod
 IATA kód Bearskin Airlines

jv 
 jávanština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk